Az 1972–1973-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 39. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 14 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Stal Mielec nyerte az ezüstérmes Ruch Chorzów, és a bronzérmes Gwardia Warszawa előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1973
Lengyel 1
Lengyel 1